Солоне́вич ()— белорусская фамилия; образована от прозвища Сало́ны «солёный».

Известные носители:
 Солоневич, Лукьян Михайлович (1866—1938) — белорусский журналист и историк, общественно-политический деятель.
 Солоневич, Борис Лукьянович (1898—1989) — русский публицист и общественный деятель, спортсмен-универсал, скаут, врач.
 Солоневич, Иван Лукьянович (1891—1953) — известный русский публицист, спортсмен и тренер, общественный деятель.

См. также 
 Солонович

Примечания